Myliusia är ett släkte av svampdjur. Myliusia ingår i familjen Euretidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Myliusia